Bughea de Jos, comune del distretto di Argeș
Bughea de Jos, comune del distretto di Prahova
Bughea de Sus, comune del distretto di Argeș
Bughea de Sus, comune del distretto di Prahova